Weather Report – gruppo musicale statunitense
 Weather Report – album dei Weather Report del 1971
 Weather Report – album dei Weather Report del 1982